Oclusiva retroflexa sorda, fonema present en llengües com l'hindi, l'urdu i altres properes. No existeix en català. A l'AFI es transcriu [].
 Oclusiva retroflexa sonora, fonema present al suec, al sard i en llengües properes a l'hindi, . No existeix en català. A l'AFI es transcriu [].